Marco De Marchi ist der Name folgender Personen:

* Marco De Marchi (Naturforscher) (1872–1936), italienischer Naturforscher, Philanthrop und Unternehmer.
 Marco De Marchi (Fußballspieler) (* 1966), italienischer Fußballspieler